Stanislav Kos može označavati:

 Stanislav Kos (knjižničar), slovenski knjižničar i katolički teolog;
 Stanislav Kos (svećenik), hrvatski katolički svećenik i sveučilišni profesor te
 Stanislav Kos (liječnik), čehoslovački liječnik.